TSG Neustrelitz (celým názvem: Turn- und Sportgemeinschaft Neustrelitz e. V.) je německý sportovní klub, který sídlí v Neustrelitzu, jenž leží ve spolkové zemi Meklenbursko-Přední Pomořansko. Založen byl v roce 1949 pod názvem BSG Konsum Neustrelitz. Svůj současný název nese od roku 1975. Od sezóny 2018/19 působí v Oberlize Nordost Nord, páté německé nejvyšší fotbalové soutěži. Své domácí zápasy odehrává na Parkstadionu s kapacitou 7 000 diváků. Klubové barvy jsou modrá, červená a bílá.

Mimo mužský fotbalový oddíl má sportovní klub i jiné oddíly, mj. oddíl šachů a gymnastiky.

Historické názvy 
Zdroj: 

 1949 – BSG Konsum Neustrelitz (Betriebssportgemeinschaft Konsum Neustrelitz)
 1951 – BSG Empor Neustrelitz (Betriebssportgemeinschaft Empor Neustrelitz)
 1971 – BSG MR Neustrelitz (Betriebssportgemeinschaft Maschinelles Rechnen Neustrelitz)
 1975 – TSG Neustrelitz (Turn- und Sportgemeinschaft Neustrelitz)

Získané trofeje 
 Mecklenburg-Vorpommern-Pokal ( 3× )
 2006/07, 2007/08, 2012/13

Umístění v jednotlivých sezonách 
Stručný přehled

Zdroj: 

 1952–1957: Bezirksliga Neubrandenburg
 1958: Bezirksliga Neubrandenburg – sk. 2
 1959: II. DDR-Liga – sk. 1
 1960–1964: Bezirksliga Neubrandenburg – sk. 2
 1964–1965: DDR-Liga Nord
 1965–1976: Bezirksliga Neubrandenburg
 1976–1977: DDR-Liga – sk. B
 1977–1978: Bezirksliga Neubrandenburg
 1978–1980: DDR-Liga – sk. B
 1980–1981: Bezirksliga Neubrandenburg
 1981–1982: DDR-Liga – sk. A
 1982–1991: Bezirksliga Neubrandenburg
 1991–1995: Landesliga Mecklenburg-Vorpommern
 1995–1996: Landesliga Mecklenburg-Vorpommern Ost
 1996–1997: Verbandsliga Mecklenburg-Vorpommern
 1997–2000: Fußball-Oberliga Nordost Nord
 2000–2002: Verbandsliga Mecklenburg-Vorpommern
 2002–2012: Fußball-Oberliga Nordost Nord
 2012–2018: Fußball-Regionalliga Nordost
 2018– : Fußball-Oberliga Nordost Nord

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Oficiální stránky  

Německé fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1949